

Graanmarkt (Aalst), een park in de Belgische stad Aalst
 Graanmarkt (Antwerpen), een plein in de Belgische stad Antwerpen
 Graanmarkt (Diest), een plein in de Belgische stad Diest
 Graanmarkt (Kortrijk), een plein in de Belgische stad Kortrijk
 Graanmarkt (Tongeren), een plein in de Belgische stad Tongeren

Graanmarkt (Maastricht), een plein in de Nederlandse stad Maastricht
 Graanmarkt (Zwaagdijk), een plein in de Nederlandse gemeente Zwaagdijk